La nazionale di calcio femminile delle Fær Øer  è la rappresentativa calcistica femminile internazionale delle Fær Øer, gestita dalla Federazione calcistica delle Fær Øer (FSF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 21 agosto 2021, la nazionale femminile occupa il 95º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking.

Disputò le sue prime partite amichevoli nel giugno 1986 contro l', mentre disputò le prime partite ufficiali nel 1995 in occasione delle qualificazioni al campionato europeo 1997.

Come membro dell'UEFA partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA e al Campionato europeo UEFA.

Ha partecipato al torneo calcistico degli Island Games, vincendo tre edizioni consecutive (2001, 2003 e 2005). Ha inoltre partecipato alla Algarve Cup 2010, concludendo al dodicesimo ed ultimo posto.

Partecipazioni al campionato mondiale 
 1991: non ha partecipato
 1995: non ha partecipato
 1999: non ha partecipato
 2003: non ha partecipato
 2007: non ha partecipato
 2011: non ha partecipato
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al campionato europeo 
 1989: non ha partecipato
 1993: non ha partecipato
 1997: non qualificata
 2001: non ha partecipato
 2005: non ha partecipato
 2009: non qualificata
 2013: non qualificata
 2017: non qualificata
 2022: non qualificata

Rosa
La rosa è formata dalle calciatrici scese in campo per le Qualificazioni al campionato mondiale di calcio femminile 2019 - UEFA.

Presenze e gol aggiornate al 13 aprile 2017.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Record individuali
Le calciatrici in grassetto sono in attività. 

Aggiornato all'11 aprile 2017

Record presenze 

Record gol

Record 
La nazionale di calcio femminile delle Fær Øer detiene un record mondiale dal 28 novembre 2012. In questa data per la prima volta madre e figlia giocarono nella stessa nazionale nella stessa partita.  Bára Skaale Klakkstein e Eyðvør giocarono insieme contro la Nazionale di calcio femminile del Lussemburgo in una vittoria per 6 a 0.  Eyðvør è nata il 5 settembre 1995 e aveva 17 anni quando giocò la partita, sua madre invece è nata il 24 marzo 1973 e aveva 39 anni.

Note

Collegamenti esterni